

Wydarzenia 

 Ateny atakują wyspę Melos